Каменная Горка — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Каменная Горка — деревня в Минском районе Минской области Белоруссии.
 Каменная Горка — село в Лугинском районе Житомирской области Украины.

Другое 
 «Каменная Горка» — станция минского метро.
 Каменная Горка — микрорайон Минска.
 Каменная Горка — урочище (археологический памятник) в Тульской области России, на берегу реки Осётр.

См. также 
 Каменская Горка — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области Белоруссии.